San Vigilio ima više značenja:
 San Vigilio, Bergamo
 San Vigilio, Bolzano
 San Vigilio, Brescia
 San Vigilio, Mantua